Zhou Yang peut désigner :
 Zhou Yang (1907-1989), membre du parti communiste chinois, vice-ministre de la culture et directeur adjoint du département de la propagande ;
 Zhou Yang, née en 1991, est une patineuse de vitesse chinoise.